York Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 York Historic District (Maine), ID-Nr. 73000249
 York Historic District (Pennsylvania), ID-Nr. 79002371
 York Historic District (South Carolina), ID-Nr. 79002396
 York Historic District (Washington), ID-Nr. 09001297